НК Жељезничар се односи на више фудбалских клубова:

у Босни и Херцеговини:
 НК Жељезничар Придјел Горњи

у Хрватској:
 НК Жељезничар Загреб
 НК Жељезничар Марковац Нашички
 НК Жељезничар Моравице

Види још 
 НК Железничар
 ФК Жељезничар
 ФК Железничар